Miejscowości w USA:
 Mangum – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Greer
Gminy w USA:
 Mangum (ang. Mangum Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Durham